Antonio Vigni (1732–...) – fantino italiano
 Carlo Vigni (1973) – fotografo italiano
 Fabrizio Vigni (1956) – politico italiano
 Girolamo Vigni, detto Pippìo (1878-1906) – fantino italiano
 Mario Li Vigni (1924-2014) – politico italiano
 Remo Vigni (1938-2019) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Silvano Vigni (1954) – ex fantino italiano